John Anderson kan syfta på:

 John Anderson (filosof) (1893–1962), skotskfödd australisk filosof
 John Anderson (forskningsresande) (1833–1900), brittisk zoolog och upptäcktsresande
 John Anderson, 1:e viscount Waverley (1882–1958), brittisk politiker, finansminister 1943–1945
 John Anderson (missionär) (1897–1972), missionär verksam i Kashgar och i Indien
 John Anderson i Sundsvall (1902–1978), svensk folkpartistisk politiker
 John Anderson, Jr. (1917–2014), amerikansk politiker, guvernör i Kansas 1961–1965
 John B. Anderson (1922–2017), amerikansk politiker, kongressledamot 1961–1981
 John August Anderson (1876-1959), amerikansk astrofysiker
 John Anderson (skådespelare) (1922–1992), amerikansk skådespelare
 John Francis Anderson (Johan Frans, 1848-1927), svensk-amerikansk brobyggare.

Se även
John Andersson
Jon Anderson (1944-), brittisk sångare och musiker.